Список эпизодов телесериала «Морская полиция: Новый Орлеан», премьера которого состоялась на канале CBS 23 сентября 2014 года. 
«Морская полиция: Новый Орлеан» был продлен на шестой сезон 22 апреля 2019, начало показа началось 24 сентября 2019 .

Обзор сезонов

Список эпизодов

Пилот 

Телесериал «Морская полиция: Новый Орлеан» и его герои были представлены в одиннадцатом сезоне телесериала «Морская полиция: Спецотдел» в эпизоде под названием «Новый Орлеан (часть I)» и «Новый Орлеан (часть II)».

Сезон 1 (2014 - 2015)

Сезон 2 (2015 - 2016)

Сезон 3 (2016 - 2017)

Сезон 4 (2017 - 2018)

Сезон 5 (2018 - 2019)

Сезон 6 (2019 - 2020)

Сезон 7 (2020 - 2021)

Примечания

Ссылки 
Морская полиция: Новый Орлеан